Любимцев: фамилия.

Известные носители 
 Любимцев, Алексей Иванович - лауреат Сталинской премии.
 Любимцев, Олег Иванович (1915 — 1978) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.
 Любимцев, Павел Евгеньевич (род. 1957) — чтец, советский и российский актёр, телеведущий.